No somos nadie (una frase de pésame) puede hacer referencia a:

 No somos nadie, programa de radio que se emitió en la cadena española M80, dirigido por Pablo Motos (2002-2007) y Celia Montalbán (2007-2009);
 No somos nadie, obra de teatro de Carlos Fernández Shaw y Francisco Toro de Luna.
 No somos nadie, película española dirigida por Jordi Mollà.